VlakFest je značka dopravce Gepard Express pro pořádání kulturních akcí a výletů spojených nejen s železnicí.

Vlastní kulturní akce

ŽiWell Express 
Převážně čtyřdenní letní akce na kolejích s hudebními koncerty, cestovatelskými přednáškami a zajímavými lokacemi. Ubytování je řešeno pomocí vlastních vagonů, strava ve vlakovém jídelním voze a kulturní program uvnitř i vně vlaku.

Vozový park 
Dobrovolníci kolem projektu VlakFest přestavěli ve Veselí nad Lužnicí starý služební vůz na pojízdnou saunu. Vagon má umožnit saunování za jízdy v rychlosti až 80 km/h. Za nápadem na saunový vagón stojí vedoucí projektu VlakFest, dobrodruh a podnikatel Albert Fikáček.

Neziskové aktivity 

V roce 2021 byl vypraven na pomoc obyvatelům tornádem zasažených obcí na jižní Moravě speciální ubytovací vlak pro poskytnutí noclehu obyvatelům i lidem jim pomáhajícím.

Odkazy

Reference 

České železniční společnosti
Firmy v Brně